Ирина Гончаро́ва:
 Гончарова, Ирина Владиленовна (род. 1985) — украинская спортивная гимнастка.
 Гончарова, Ирина Юрьевна (род. 1974) — украинская гандболистка.